Niels Vind er navnet på flere personer:

 Niels Vind (1577-1615) (1577-1615) – til Ullerup og Grundet
 Niels Vind (1615-1646) (1615-1646) – til Grundet, søn af ovennævnte

Se også 
 Niels Krabbe Vind